Локарно () — округ в Швейцарии, входит в кантон Тичино. Занимает площадь 550,57 км². Население 63 827 человек. Центр округа — город Локарно.

Районы и коммуны 
Округ делится на 7 районов (), в состав которых входят 19 коммун.

Объединения коммун (с 2013 года):
 14 апреля 2013: Кавильяно, Тенья и Вершо → Терре-ди-Педемонте
 10 апреля 2016: Грессо, Изорно, Мозоньо, Онсерноне и Верджелетто → Онсерноне
 18 октября 2020: Брионе (Верцаска), Кориппо, Джерра-Валле (часть коммуны Куньяско-Джерра), Фраско, Лавертеццо-Валле (часть коммуны Лавертеццо), Сононьо и Вогорно→ Верцаска

Примечания 

Округа кантона Тичино